Токпак − название рек:

Россия 
 Токпак (приток Башкауса) − река в Республике Алтай.
 Токпак (приток Токпаки) − река в Республике Алтай.